Голаррена () — род деревянистых растений семейства , распространённый в Африке и Азии.

Ботаническое описание 
Деревья или кустарники, с млечным соком (латексом). Листья супротивные.

Цветки собраны в многоцветковые, конечные или пазушные, щитковидные соцветия. Чашечка маленькая, внутри у основания с желёзками, чередующимися с долями. Венчик блюдцевидный, трубка цилиндрическая, слегка вздутая у основания. Тычинки вставлены у основания трубки венчика; нити короткие; пыльники узкояйцевидные. Семена многочисленные, линейные, с хохолком на одном конце; эндосперм скудный.

Виды 
Род включает 5 видов:

Примечания

Литература 
 

Кутровые
Флора Африки
Флора Азии